Abedul blanco puede referirse a:
 El abedul blanco, nombre común de la planta Betula pubescens.
 El abedul blanco, nombre común de la planta Betula pendula.